Януш Анджей Глова́цкий (, 13 сентября 1938, Познань, Польша — 19 августа 2017) — польский писатель и драматург, автор многочисленных сатирических произведений.

Работал сценаристом. Написал сценарии к фильмам А. Вайды «Охота на мух» (1969) и М. Пивовского «Рейс» (1970).

С 1981 года жил в США.

В романе «Последний сторож» в образе главного героя, гениального дизайнера Дж. Дж. Кейна, сатирически изобразил воплощение так называемой «американской мечты». Роман «Good night, Джези» написан по мотивам биографии Ежи Косински, в 2013 году этот роман номинировался на премию имени Яна Михальски.

Основные произведения

Романы 
 «Мощь рушится» (, 1981)
 «Последний сторож» (, 2001)
 «Из головы» (, 2004)
 «Как быть любимым» (, 2005)
 «Good night, Джези» (, 2010)

Сборники рассказов и фельетонов 
 «Водоворот абсурда» (, 1968)
 «Новый танец ля-ба-да» (, 1970)
 «Ночью хуже видно» (, 1972)
 «Рай и рапорт Пилата» (, 1973)
 «Охота на мух и другие рассказы» (, 1974)
 «Возвращение графа Монте-Кристо» (, 1975)

Пьесы 
 «Наказанное прелюбодеяние» (, 1972)
 «Матч» (, 1976)
 «Замарашка» (, 1979)
 «Охота на тараканов» (, 1986)
 «Фортинбрас спился» (, 1990)
 «Антигона в Нью-Йорке» (, 1992)
 «На пятой авеню» (, 1999)
 «Четвёртая сестра» (, 2002)

Публикации на русском языке 
 Последний сторож. — : Иностранка, 2004. Переводчик: Ирина Подчищаева.
 Из головы. — М.: Новое литературное обозрение, 2008. Переводчик: Ирина Подчищаева.
 Good Night, Джези. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. Переводчик Ксения Старосельская.

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница,
 Януш Гловацки в журнале «Иностранная литература»

Писатели Польши
Польские писатели
Драматурги Польши
Польские драматурги
Польские драматурги XX века
Родившиеся в Познани